Маточка — центральна частина квітки покритонасінних рослин, що є жіночим органом їх розмноження.
 Маточка — елемент внутрішнього вуха, один з двох органів отолітового апарата хребетних.
 Маточка — зменшувальна форма до «матка».
 Чоловіча маточка — зачатковий орган у чоловічому організмі, рудимент Мюллерових каналів.

Див. також 
 Матка (значення)